GIW est un sigle qui peut désigner :
 , un réseau de sentiers de l'est de l'Amérique du Nord développée et utilisée par les Amérindiens qui traversait la grande vallée des Appalaches.

giw est un code qui peut désigner :
 gelao blanc, une langue parlée en Chine et au Viêt Nam par les Gelao, selon le code ISO 639-3.

Code